Хронос (, «время») — божество в древнегреческой мифологии и теокосмогонии.
 Хронос протос — в античном стихосложении нормальная продолжительность произнесения краткого слога, самая малая единица счёта времени в стихе.
 «Хронос» — документальный фильм 1985 года режиссёра Рона Фрике.
 «Хронос» — фильм ужасов 1993 года режиссёра Гильермо дель Торо.
 «Хронос» — фильм 2022 года.
 Хронос (или Кронос; ) — гуа’улд из телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 «Хронос» — проект (база данных) с материалами по всемирной истории.
 Хронос — охотник за головами из телесериала «Легенды завтрашнего дня».

Примечания

См. также 
 Кронос (значения)